Galt ist der Familienname folgender Personen: 

 Dean Galt (* 1971), neuseeländischer Badmintonspieler
 John Galt (1779–1839), schottischer Schriftsteller
 Malcolm Patrick Galt (1929–2022), trinidadischer Geistlicher und römisch-katholischer Bischof von Bridgetown

fiktive Person:
 John Galt, Romanfigur in Atlas wirft die Welt ab von Ayn Rand

Galt ist der Name folgender Orte: 
 Galt (Illinois)
 Galt (Iowa)
 Galt (Kalifornien)
 Galt (Kansas)
 Galt (Maryland)
 Galt (Missouri)
 Galt (Nevada)
 Galt, heute Teil von Cambridge (Ontario), Kanada
 Galt, rumänischer Name von Ungra, Rumänien

Galt als Markenname:
 Canadian Motors (Galt), ehemaliger kanadischer Automobilhersteller aus Galt (1911–1913)
 Galt Motor, ehemaliger kanadischer Automobilhersteller aus Galt (1913–1914)

Galt ist der Name des Sterns ε im Sternbild Nördliche Krone

Galt ist eine Bezeichnung für Galtvieh

GALT steht als Abkürzung für: 
 Galactose-1-phosphat-Uridyltransferase oder auch GAL-Transferase, ein Enzym des Galaktosestoffwechsels
 Galapagos Time, eine Zeitzone, siehe UTC−6
 gut associated lymphoid tissue, siehe Darmassoziiertes Immunsystem
 

Abkürzung